Абдулай Сиссе:
  (род. 1983) — буркинийский футболист.
 Сиссе, Абдулай (род. 1994) — гвинейский футболист.